Евгений Войшвилло:

 Евгений Валерианович Войшвилло (1907—1991) — российский художник
 Евгений Казимирович Войшвилло (1913—2008) — российский философ и логик